Petrokaravo ( = Steinschiff) ist der Name mehrerer griechischer Inseln und Felsinseln:

 unbewohnte Insel nordwestlich von Patmos 
 Felsinsel im Saronischen Golf, siehe Petrokaravo (Saronischer Golf)
 Felsinsel nordwestlich von Spetses
 Felsinsel südlich von Messenien
 Felsinsel nördlich von Fourni
 anderer Name der Felsinsel Chtenia westlich von Rhodos
 anderer Name der Felsinsel Karavopetra südlich von Samos